Блейк може да се отнася за:

Личности 
 Джеймс Блейк (р. 1979) – американски тенисист
 Робърт Блейк (1599 – 1657) – английски адмирал
 Уилям Блейк (1757 – 1827) – английски поет и художник

Други 
 Седморката на Блейк – британски телевизионен сериал